Adelegg bezeichnet
 Adelegg, ein Mittelgebirge in Süddeutschland
 Adelegg (FFH-Gebiet), Schutzgebiet im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Adelegg (Vogelschutzgebiet), Schutzgebiet im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Adelegg (Wallanlage), eine Wallburg im Schmalegger Tobel, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Adelegg (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern